Донченко — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Донченко, Александра Николаевна (1910—1983) — инженер-капитан 1 ранга, руководитель группы проектировщиков подводных лодок.
 Донченко, Анатолий Акимович (1922—2010) — шлифовщик Киевского завода «Арсенал», Герой Социалистического Труда (1971), участник Великой Отечественной войны.
 Донченко, Андрей Васильевич (1911—1988) — хозяйственный руководитель и общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1971).
 Донченко, Даниил Михайлович (род. 1971) — актёр, артист Новгородского академического театра драмы, заслуженный артист России (2006).
 
 Донченко, Николай Александрович (род. 1964) — российский ветеринар, член-корреспондент РАН (2019).
 Донченко, Семён Алексеевич (1908—1994) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации.

Примечания